Élisabeth Duparc – soprano francese
 Henri Duparc – compositore francese
 Henri Duparc – regista e sceneggiatore guineano naturalizzato ivoriano
 R. Duparc – calciatore francese